Пятихатская городская объединенная территориальная община — территориальная община в Украине, в Каменском районе Днепропетровской области. Административный центр — город Пятихатки.

Площадь общины — 531,8 км², население —  человек (2020).

Образована 25 октября 2020 путем объединения Пятихатского городского совета, Богдано-Надеждовского, Виноградовского, Желтянского, Зорянского, Ивашиновского, Пальмиривского сельских советов Пятихатского района.

Населённые пункты 
В состав общества входят 1 город (Пятихатки), 25 сёл: Богдано-Надеждовка, Калиновка, Культура Миролюбовка, Полтаво-Боголюбовка, Виноградовка, Запорожье Сухановка, Чистополь, Жёлтое, Зеленый Луг, Касиновка, Осыковатое, Петровка, Ивашиновка, Красная Воля, Пальмировка, Весёлый Подол, Дмитровка, Желтоалександровка, Красный Луг, Нововасилевка, Новозалесье, Ровеньки и Трудолюбовка; и 5 посёлков: Мирное, Зелёное, Заря, Авангард и Вершинное.

Примечания

Ссылки 
 Страница общины на государственном портале «Децентрализация»

Общины Днепропетровской области
Каменский район (Днепропетровская область)